Jean Bothorel (1940), écrivain et journaliste français ;
 Éric Bothorel (1966), homme politique français ;
 Tanguy Bothorel (1988), acteur français.